Faiveley Transport est une entreprise spécialisée dans la construction de matériel roulant pour les chemins de fer.
 La Maison Faiveley est un domaine viticole de Bourgogne, situé à Nuits-Saint-Georges (Côte-d'Or).